Геннадий Григорьевич Карпушкин  (6 января 1940, с. Ложкино, Целинный район, Алтайский край, РСФСР, СССР — 7 мая 2015, Бийск, Алтайский край, Россия) — советский и российский хозяйственный руководитель в промышленности и на транспорте, глава администрации (мэр) города Бийска Алтайского края в 1992—2004 годах.

Образование 
 1972 — окончил Томский автодорожный техникум,
 1980 — окончил Бийский педагогический институт.

Трудовая деятельность 
 1956 — тракторист Марушинской МТС;
 С 1959 по 1969 — служба в армии;
 С 1969 — начальник отдела кадров автотранспортного предприятия «Совавто-Бийск», главный инженер автоколонны, начальник транспортного цеха Бийского котельного завода и автотранспортного предприятия;
 С 1979 — начальник ПО «Совавто-Бийск»;
 В 1988—1991 — уполномоченный «Совтрансавто» в Монгольской Народной Республике;
 С 1991 — заместитель главы администрации города Бийска;
 С 1992 по 2004 — глава администрации (мэр) города Бийска.

Награды 
 2003 — награждён орденом Почёта.

Личная жизнь 
 женат, имеет сына

Примечания 

Главы Бийска
Википедия:Биографии современников
Кавалеры ордена Почёта